Infantry fighting vehicle – veicolo da combattimento della fanteria
 Innerschweizer Fussballverband – federazione regionale appartenente alla Federazione calcistica della Svizzera